Morwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Morwitz (1815–1893), deutsch-US-amerikanischer Arzt und Verleger
 Ernst Morwitz (1887–1971), deutscher Jurist, Schriftsteller und Germanist